Idwal Foel (+942) aka Idwal ab Anarawd, koning van Gwynedd (916-942)
 Idwal ab Idwal, beter bekend als Ieuaf ab Idwal, diens zoon, medekoning van Gwynedd (950-969)
 Idwal ap Meurig (+996), kleinzoon van Idwal Foel